Sanguineto ima više značenja:
 Sanguineto, Chieti
 Sanguineto, Genoa
 Sanguineto, Perugia
 Sanguineto, Piacenza